Sean Bennett (footballspeler), Amerikaans American footballspeler
 Sean Bennett (pianist), Amerikaans pianist
 Sean Bennett (politicus), Amerikaans politicus
 Sean Bennett (wielrenner), Amerikaans wielrenner